Der Begriff Waldkatze ist doppeldeutig. Er bezeichnet 
 bezugnehmend auf ihren Lebensraum die Europäische Wildkatze (Felis silvestris silvestris) 
 eine Gruppe halblanghaariger Rassekatzen, die auf regionalen Hauskatzenbeständen basieren. Dazu gehören:
 die Norwegische Waldkatze
 die Amerikanische Waldkatze, besser bekannt als Maine Coon
 die Sibirische Katze